17-11-70 é um álbum gravado ao vivo pelo cantor Elton John, lançado em 1971. A gravação foi extraída de uma transmissão de rádio ao vivo, em 17 de novembro de 1970 (daí o título).

O disco foi lançado no Brasil, em 1977, sob o título Honky Tonk Women.

Faixas
Todas as faixas são de composição de Elton John e Bernie Taupin, exceto as indicadas.

Lado A
"Take Me to the Pilot" – 6:43
"Honky Tonk Women" (Mick Jagger, Keith Richards) – 4:09
"Sixty Years On" – 8:05
"Can I Put You On" – 6:38

Lado B
"Bad Side of the Moon"– 4:30
Medley – 18:20
"Burn Down the Mission"
"My Baby Left Me" (Arthur Crudup)
"Get Back" (John Lennon, Paul McCartney)

Músicos

 Elton John - piano e vocais
 Dee Murray - baixo e contracanto;
 Nigel Olsson - bateria e contracanto.

Ficha técnica
Produtor: Gus Dudgeon
Engenheiros de som: David Hentschel, Phil Ramone
Coordenação: Steve Brown, Joe Disabato
Design: David Larkham
Fotografia: David Larkham

Álbuns de Elton John
Álbuns ao vivo de 1971